
Одностороннее кольцо — способ организации разворота пассажирского транспорта, при котором скорость движения не отличается от обычной линейной.

В России термин используется как .

Железнодорожные станции и участки с односторонним кольцом

Волгоград 
Станции Площадь Чекистов и Тракторный завод (не имеют отличия от трамвайных остановок)

Киев 
 Киевская городская электричка (с пересадкой в Дарнице или без)

Москва 
 Железнодорожное сообщение со станцией Егорьевск II может осуществляться кольцевым маршрутом (с заездом в Давыдово или следованием через Куровскую до 88 км или Воскресенск). Подробности в статье БК МЖД.

Санкт-Петербург 
Электропоезда до Гатчины могли следовать кольцевым маршрутом до закрытия Варшавского вокзала в Санкт-Петербурге.

Схемы

Примечания 

Транспорт